Bank of America Centers kan syfta på:

Bank of America Center (Houston) – en byggnad i Houston i Texas
Bank of America Center (San Francisco) – en byggnad i San Francisco i Kalifornien

Se även
 Bank of America Plaza
 Bank of America Tower